Liberty (slovensko svoboda) je lahko:

Liberty, Indiana
Liberty, Kentucky
Liberty, Mississippi
Liberty, Missouri
Liberty (mesto), New York
Liberty (vaa), New York
Liberty, Severna Karolina
Liberty, Pensilvanija
Liberty, Južna Karolina
Liberty, Teksas
Liberty, Wisconsin
Liberty County, Florida
Liberty County, Georgia
Liberty County, Teksas
Liberty Township, Michigan
Liberty Township, Minnesota
Liberty Township, Adams County, Ohio
Liberty Township, Butler County, Ohio
Liberty Township, Clinton County, Ohio
Liberty Township, Crawford County, Ohio
Liberty Township, Darke County, Ohio
Liberty Township, Delaware County, Ohio
Liberty Township, Fairfield County, Ohio
Liberty Township, Guernsey County, Ohio
Liberty Township, Hancock County, Ohio
Liberty Township, Hardin County, Ohio
Liberty Township, Henry County, Ohio
Liberty Township, Highland County, Ohio
Liberty Township, Jackson County, Ohio
Liberty Township, Knox County, Ohio
Liberty Township, Licking County, Ohio
Liberty Township, Logan County, Ohio
Liberty Township, Mercer County, Ohio
Liberty Township, Putnam County, Ohio
Liberty Township, Ross County, Ohio
Liberty Township, Seneca County, Ohio
Liberty Township, Trumbull County, Ohio
Liberty Township, Union County, Ohio
Liberty Township, Van Wert County, Ohio
Liberty Township, Washington County, Ohio
Liberty Township, Wood County, Ohio
Liberty Township, Pensilvanija
Libertyville, Illinois
Liberty University
Arthur Lasenby Liberty
Stile Liberty
USS Liberty
Statue of Liberty
Liberty X
The Liberty Stadium
Rolls-Royce AE 1107C-Liberty
 HMS Liberty
 liberty (jablana)